Skrädning kan avse:

 Skrädning (timmer) – en arbetsmetod som används av en timmerman och innebär att man med bila eller yxa planar av två sidor av en stock
 Skrädning (malm) – ett manuellt arbetsmoment där man ur det brutna materialet sorterar ut malm rik nog att smälta
 Skrädning (mjöl) – ett arbetsmoment där skal avlägsnas från kärnor, innan mjölet mals, se Skrädmjöl